Балясникова — русская фамилия, женская форма фамилии .
 Балясникова, Дарья Михайловна (1897—1989) — звеньевая колхоза имени Стаханова Пучежского района Ивановской области, Герой Социалистического Труда.
 Балясникова, Мария Ионовна (1916—1977) — бригадир колхоза имени Стаханова Пучежского района Ивановской области, Герой Социалистического Труда.